Хорак, Роман:
 Хорак, Роман (хоккеист, 1991) (род. 1991) — чешский хоккеист.
 Хорак, Роман (хоккеист, 1969) (род. 1969) — чешский хоккеист.